Osoby o tym nazwisku:
 Jan Natkański – polski dyplomata 
 Jerzy Natkański – polski taternik, alpinista, himalaista, przewodnik turystyki górskiej, maratończyk i przedsiębiorca